Burg Tannenfels ist der Name folgender Burgen:
 Burg Tannenfels (Baiersbronn), Burgruine bei Baiersbronn-Obertal im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg
 Burg Tannenfels (Heimenkirch), Burgruine bei Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Burg Tannenfels (Pfalz), Burgruine bei Dannenfels im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz